Michael Booker ist der Name folgender Personen:

* Michael Booker (Eiskunstläufer) (* 1937), englischer Eiskunstläufer
 Michael Booker (Footballspieler) (* 1975), US-amerikanischer American-Football-Spieler